Берне () — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Эр. Входит в состав округа Берне.

История 

Кантон образован в результате реформы 2015 года  путём объединения кантонов Берне-Уэст, Берне-Эст и Бомениль.

1 января 2016 шестнадцать коммун:  Ажу, Бомениль, Боск-Рену-ан-Уш, Граншен, Гутьер, Жизе-ла-Кудр, Жонкре-де-Ливе, Ла-Барр-ан-Уш, Ла-Русьер, Ландеперёз, Сен-Пьер-дю-Мениль, Сент-Маргерит-ан-Уш, Сент-Обен-де-Э, Сент-Обен-ле-Гишар, Тевре и Эпине объединились в новую коммуну Мениль-ан-Уш.

1 января 2017 года коммуна Карзи вместе с тремя коммунами кантона Брионн вошла в новую коммуну коммуну Нассандр-сюр-Риль.

1 января 2019 года коммуны Сен-Клер-д'Арси, Сент-Обен-ле-Вертюэ и коммуна Сен-Кантен-де-Иль кантона Бретёй образовали новую коммуну Тре-Сен-ан-Уш.

Состав кантона с 1 января 2019 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Берне (9 951 чел.)
 Валай (381 чел.)
 Каорш-Сен-Никола (593 чел.)
 Корневиль-ла-Фукетьер (121 чел.)
 Курбепин (721 чел.)
 Ле-Нуае-ан-Уш (228 чел.)
 Малуи (161 чел.)
 Менваль (1 460 чел.)
 Мениль-ан-Уш (4 623 чел.)
 План (719 чел.)
 Пленвиль (200 чел.)
 Сен-Леже-де-Рот (455 чел.)
 Сен-Мартен-дю-Тийёль (242 чел.)
 Сен-Виктор-де-Кретьенвиль (451 чел.)
 Серкиньи (1 910 чел.)
 Тре-Сен-ан-Уш (1 416 чел.)
 Фонтен-л'Абе (538 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 31,6 % голосов против 28,3 % у Эмманюэля Макрона и 15,0 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 50,3 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 27,2 %, Франсуа Фийон – 22,3 %, Эмманюэль Макрон – 20,8 %, Жан-Люк Меланшон – 15,2 %; 2 тур: Макрон – 56,8 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 29,1 %, Франсуа Олланд — 25,6 %, Марин Ле Пен — 20,6 %; 2 тур: Саркози — 51,9 %. 2007 г. 1 тур: Саркози — 29,0 %, Сеголен Руаяль — 21,8 %; 2 тур: Саркози — 55,3 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Эр представляют мэр города Берне Мари-Лин Ванье (Marie-Lyne Vagner) и член совета коммуны Тре-Сен-ан-Уш Николя Гравель (Nicolas Gravelle) (оба – Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Эр